est une expression anglaise signifiant « tu me manques ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Girl's Day sorti le  ;
 , album de Harold Melvin and the Blue Notes sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , single de Cute sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Badfinger présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Beverley Craven présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Beyoncé présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Björk présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Blink-182 présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Darren Hayes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de DMX présente sur l'album The Great Depression sorti le  ;
 , chanson d'Haddaway présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Incubus présente sur l'album Make Yourself sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Miley Cyrus présente sur l'album Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Randy Newman présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yohanna présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 I Miss You, court métrage australien sorti en 2014 ;
 I Miss You, court métrage néerlandais sorti en 2016 ;

Voir aussi